Башич — фамилия.

 Башич, Азра (род. 1959) — участница Боснийской войны.
 Башич, Иван (род. 2002) — боснийский футболист.
 Башич, Йосип (род. 1996) — хорватский футболист.
 Башич, Младен (1917—2012) — хорватский дирижёр.
 Башич, Пётр (1749—1814) — настоятель дубровницкого кафедрального собора, библиофил.
 Башич, Тома (род. 1996) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Башич, Юрий (1695—1765) — учёный, библиограф, иезуит, проповедник и миссионер.

Примечания